

Cinema 
Amadeus – film del 1984 di Miloš Forman

Editoria 
Amadeus – rivista di musica classica

Musica 
Amadeus – quartetto d'archi attivo nel XX secolo

Onomastica 
Amadeus – forma latina del nome proprio di persona Amedeo

Persone 
 Wolfgang Amadeus Mozart – compositore austriaco del XVIII secolo
 Amadeus – pseudonimo del presentatore televisivo, conduttore radiofonico e showman italiano Amedeo Sebastiani
 Amadeus – pseudonimo del produttore discografico statunitense Antwan Thompson

Teatro 
Amadeus – pièce teatrale del drammaturgo britannico Peter Shaffer

Altro 
Amadeus IT Group – società di servizi che gestisce uno dei principali sistemi di prenotazione: Amadeus CRS